Нуево Зарагоза има више значења:

 Нуево Зарагоза, Лос Адобес (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нуево Зарагоза (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нуево Зарагоза (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Зарагоза (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику